Hrasno kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Hrasno Gornje, ort, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Hrasno (Kakanj), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar